Antonjuk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Antonjuk (1943–2013), ukrainischer Kunstmaler, Volkskünstler
 Kazjaryna Antonjuk (* 1974), weißrussische Skilangläuferin